SMS Delphin ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Delphin (1860), Kanonenboot der preußischen und der Kaiserlichen Marine
 SMS Delphin (1906), Artillerietender der Kaiserlichen Marine und Artillerieschulbootes der Reichsmarine
 SMS Delphin, Hochsee-Torpedoboote der Österreichischen Marine, siehe Kaiman-Klasse